

Geografia 
 Groot – fiume del Sudafrica

Personaggi immaginari 
 Groot – personaggio dei fumetti Marvel Comics creato da Stan Lee, Jack Kirby e Dick Ayers
 Groot – personaggio del Marvel Cinematic Universe

Persone 
 Adriaan de Groot (1914-2006) – scacchista e psicologo olandese
 Anke Maria Groot (1952) – modella olandese
 Boudewijn de Groot (1944) – cantautore olandese 
 Bram de Groot (1974) – ciclista su strada olandese
 Cees Groot (1932-1988) – calciatore olandese
 Chantal Groot (1982) – nuotatrice olandese
 Cornelis Hofstede de Groot (1963-1930) – storico dell'arte olandese
 Donny de Groot (1979) – calciatore olandese
 Giovanni Antonio de Groot (1664-1712) – pittore italiano di origini fiamminghe
 Henk Groot (1938-2022) – calciatore olandese
 Huug de Groot (1890-1957) – calciatore olandese 
 Jan de Groot (1650-1726) – pittore fiammingo 
 Paul Groot (1971) – astronomo olandese
 Pieter de Groot (1940-1985) – calciatore olandese